Татьяна Сергеевна Омельченко (; ) — украинская и азербайджанская женщина-борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы, победитель Исламских игр.

Спортивная карьера 
В феврале 2013 года на международном турнире в Киеве одержала сенсационную победу, одолев в финале американку Хелен Марулис. В мае 2017 года выиграла бронзу на чемпионате Европы в Нови-Саде. Через две недели одержала победу на Исламских играх солидарности в Баку. В мае 2018 года на чемпионате Европы в Каспийске завоевала бронзовую медаль, одержав победу в схватке за 3 место над белоруской Екатерина Гончар-Янушкевич. В апреле 2019 года победив в схватке за 3 место у украинки Илоны Прокопевнюк завоевала бронзовую награду чемпионата Европы в Бухаресте. На чемпионате Европы 2020 года в Риме завоевала бронзовую медаль, одолев в схватке за награду Веронику Иванову из Белоруссии.

Спортивные результаты

За Украину 
 Чемпионат Европы среди кадетов 2010 — ;
 Универсиада 2013 — 5;
 Кубок мира по борьбе 2014 — 8;
 Кубок мира по борьбе 2015 — 6;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2015 — ;

За Азербайджан 
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2016 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2016 — 18;
 Чемпионат Европы по борьбе 2017 — ;
 Игры исламской солидарности 2017 — 
 Чемпионат мира по борьбе 2017 — 22;
 Чемпионат мира по борьбе U23 2017 — ;
 Кубок мира по борьбе 2017 (команда) — 7;
 Чемпионат Европы по борьбе 2018 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2018 — 18;
 Чемпионат Европы по борьбе 2019 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2019 — 7;
 Чемпионат Европы по борьбе 2020 — ;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Украины
Борцы Азербайджана
Чемпионы Игр исламской солидарности